Всеобщие выборы состоялись в Бразилии в октябре 2018 года. На них были избраны президент и вице-президент Бразилии, Национальный конгресс Бразилии, губернаторы, вице-губернаторы и законодательные органы штатов.

Во время всеобщих выборов (2014) кандидат от Партии трудящихся Дилма Русеф была переизбрана на пост президента во втором туре с 51,6 % голосов, победив Аэсио Невеса от Бразильской социал-демократической партии, который получил 48,4 % голосов. Русеф была в первый раз избрана президентом в 2010 году, как преемница своего политического наставника Лулы да Силвы, который находился в должности президента с 2003 по 2011 год.

Однако 3 декабря 2015 года нижняя палата парламента Бразилии проголосовала за начало процедуры импичмента. 12 мая 2016 года Федеральный сенат Бразилии временно приостановил полномочия и обязанности Русеф на срок до шести месяцев или до тех пор, пока сенат не вынесет вердикт: отстранить её от должности, если её признают виновной, или оправдать её. 31 августа 2016 года Сенат проголосовал 61:20 в пользу импичмента, признав Русеф виновной в нарушении бюджетного законодательства, и отстранил её от должности. Вице-президент Мишел Темер из Партии бразильского демократического движения стал исполняющим обязанности президента Бразилии на время отстранения Русеф и был назначен президентом Бразилии после импичмента Дилмы Русеф.

Избирательная система

Президентские выборы 
Президент Бразилии избирается в два тура. Граждане могут выдвигать свои кандидатуры на пост президента и участвовать в всеобщих выборах, которые проводятся в первое воскресенье октября (в данном случае, 7 октября 2018 года). Если кандидат получает более 50 % голосов избирателей, он или она объявляется избранным. Если 50 % порог не проходит ни один кандидат, второй раунд голосования проводится в последнее воскресенье октября (в этом случае, 28 октября 2018 года). Во втором туре могут участвовать только те два кандидата, которые получили наибольшее количество голосов в первом туре. Победитель второго тура становится президентом Бразилии.

Во втором туре приняли участие кандидаты Жаир Болсонару и Фернанду Аддад, так как в первом туре Болсонару набрал лишь 46,03 % голосов (из необходимых для победы 50 %), а Аддад — 29,28 %. По итогам второго тура президентом был избран Болсонару, получивший 55,13 % голосов.

Результаты

Выборы в Конгресс 
Национальный конгресс включает две палаты: Палату депутатов, являющуюся органом общенационального представительства, и Федеральный сенат — палату представительства субъектов федерации. Продолжительность легислатуры составляет четыре года.

Нижняя палата Национального конгресса — Палата депутатов состоит из представителей народа, избранных по пропорциональной системе в каждом штате, в каждой территории и в федеральном округе. Число депутатов, как и представительство территориальных единиц в Палате, устанавливаются дополняющим законом, который принимается в течение года, предшествующего выборам. Представительство штатов и федерального округа должно быть пропорционально численности их населения и составляет от 8 до 70 депутатов. Каждая территория избирает четырёх депутатов. В настоящее время Палата депутатов насчитывает более 500 депутатов. Мандаты распределяются по правилу наибольшей средней с учётом преференций, полученных кандидатами списка. В случае открытия вакансии она замещается кандидатом того же партийного списка, по которому получил мандат выбывший депутат.

Верхняя палата — Федеральный сенат включает 81 члена, избираемых на 8 лет по норме: три сенатора от каждого штата и от федерального округа; палата обновляется каждые четыре года, причем сначала на 1/3, а затем на 2/3. Вместе с сенатором избираются два его заместителя. Выборы сенаторов проводятся по мажоритарной системе. Когда происходит обновление 2/3 палаты, то каждый избиратель голосует за двух кандидатов, один из которых считается первым. Если место в палате становится вакантным, то оно занимается заместителем. Если вакансия возникла, когда до новых всеобщих выборов остается более 15 месяцев, проводятся частичные выборы на оставшийся период.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Бразилия заинтересована в начале торговых переговоров с Великобританией Financial Times, 22 июля 2016 г.
  Бразилия начинает процедуры импичмента против президента Дилмы Русеф
  Полномочия Дилмы Русеф приостановлены, поскольку сенат голосует за импичмент
  Сенат Бразилии проголосовал против президента Дилмы Русеф
 Русеф отстранена от должности
 Сенат Бразилии голосует по импичменту Русеф
 Обозрение BBC. Импичмент Русеф
 Избирательная система

2018 год в Бразилии
2018
Бразилия
Октябрь 2018 года